Гренвиль Левесон-Гоуэр (,  — ) — английский дипломат начала XIX века, исполнявший обязанности посланника Великобритании в России с 1804 по 1805 и с 1807 по 1812 годы.

Политическая и дипломатическая карьера 
 В 1795 году вошёл в состав Парламента Великобритании, был лордом казначейства при премьер-министре Уильяме Питте и вместе с ним вышел в отставку в 1801 году.
 В 1804 году направлен чрезвычайным послом в Петербург с целью поддержки создания третьей коалиции против Наполеона. Был послом Великобритании в России (10 августа 1804 — 28 ноября 1805 и в 1807—1812).
 В 1815 году был возведен в звание пэра как виконт Гренвиль.
 После победы над Наполеоном был послом Великобритании во Франции (1824—1828, 1830—1835, 1835—1841).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Leigh Rayment's Historical List of MPs. 

Дипломаты Великобритании
Послы Великобритании в России
Послы Великобритании во Франции
Выпускники Оксфордского университета
Графы Соединённого королевства